Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1980.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 24. Jahrgang (1980), Heft 5 (fälschlicherweise mit 25. Jahrgang bezeichnet) 

1980
Tennisturnier 1980